Бенард Кімелі (,  10 вересня 1995) — кенійський легкоатлет (біг на довгі дистанції), чемпіон світу з напівмарафону (командний залік).
 Кіпкембой Кімелі (,  30 листопада 1966) — кенійський легкоатлет (біг на довгі дистанції), олімпійський призер.

Кенійські прізвища